Georg VI (), Albert Frederick Arthur George, på svenska Albert Fredrik Arthur Georg, född 14 december 1895 i York Cottage vid Sandringham House, Sandringham, Norfolk, död 6 februari 1952 på Sandringham House, var kung av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland och i personalunion Brittiska samväldets dominier från 1936 till sin död. Han var den siste kejsaren av Indien från 1936 till 1948, och från 1949 den förste ordföranden i Samväldet.

Georg VI var näst äldste son till Georg V av Storbritannien och Mary av Teck samt sonson till Edvard VII av Storbritannien och Alexandra av Danmark. Georg VI:s egentliga tilltalsnamn var Albert, kallad Bertie av familjen, men han valde att som sitt kunganamn ta samma namn som sin far.

Uppväxt
Han tjänstgjorde i brittiska flottan under första världskriget och deltog i Skagerrakslaget. I samband med bildandet av brittiska flygvapnet under 1918 överflyttades han dit. Han åtföljde kung Albert I av Belgien när denne i triumf återkom till Bryssel 22 november 1918. Den 31 juli 1919 blev han den förste piloten inom kungafamiljen.

Regeringstid 
Georg VI besteg den brittiska tronen efter sin bror Edvard VIII:s abdikation den 11 december 1936. 1939 blev han den förste kungen av Kanada att personligen besöka sitt västliga rike. Under andra världskriget blev Georg VI och hans hustru Elizabeth, i likhet med premiärminister Winston Churchill, en stridsmoralhöjande faktor och en symbol för den brittiska ståndaktigheten genom att stanna kvar i London under hela kriget.

Sjukdom och död 
Kung Georg VI drabbades av lungcancer och genomgick en stor lungoperation hösten 1951. Hans död kom som en stor överraskning, eftersom han bara några veckor tidigare blivit undersökt av de specialister, som skött honom sedan operationen. De konstaterade att han “återhämtat krafterna på ett märkligt sätt”.

Några minuter efter klockan halv åtta på morgonen den 6 februari 1952 knackade en chockad betjänt på dörren till kungens privatsekreterare, sir Alan Lascelles sovrum på Sandringham House, och meddelade att han funnit ”sin herre och kung död”. Han hade gått upp för att väcka honom med en kopp morgonte. Vid faderns dödsfall befann sig den presumtiva tronföljaren, dottern Elizabeth, med prins Philip i Kenyakolonin, på Treetops Lodge i Aberdare nationalpark.

Georg VI gravsattes 15 februari 1952 i St. George's Chapel inne på Windsor Castle. Den 26 mars 1969 flyttades sarkofagen till ett nybyggt valv, King George VI Memorial Chapel. I samma valv gravsattes under 2002 både hustrun och yngsta dottern.

Familj

Äktenskap och barn 
Han gifte sig 26 april 1923 i Westminster Abbey med lady Elizabeth Bowes-Lyon. I äktenskapet föddes två döttrar:

 Drottning Elizabeth II (1926-2022, regerande drottning av Storbritannien och samväldets överhuvud från faderns död 1952 till sin bortgång 2022; gift 1947 med Philip Mountbatten (prins Philip av Grekland & Danmark), 1921-2021)

 Prinsessan Margaret Rose av Storbritannien (1930–2002; gift 1960-1978 med Antony Armstrong-Jones, 1930-2017, earl av Snowdon.)

Härstamning

Populärkultur 
I filmen The King's Speech (2010) porträtteras han av Colin Firth. Filmen handlar till stor del om kungens talproblem. Andra skådespelare som gestaltat Georg VI på film och TV är bl.a. Anthony Andrews, Iain Glen, Laurence Fox, Samuel West, Rupert Everett och Ben Mendelsohn.

Referenser 
 Bradford, Sarah (1989), King George VI, London: Weidenfeld and Nicolson, 
 Howarth, Patrick (1987), George VI, London: Hutchinson, 
 Matthew, H. C. G. (2004), ”George VI (1895–1952)”, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press)
 Rhodes James, Robert (1998), A Spirit Undaunted: The Political Role of George VI, London: Little, Brown and Co, 
 Sinclair, David (1988), Two Georges: the Making of the Modern Monarchy, Hodder and Staughton, 
 Wheeler-Bennett, Sir John (1958), King George VI: His Life and Reign, New York: Macmillan

Noter

Externa länkar 

Alumner från Trinity College, Cambridge
Storbritanniens regenter
Födda 1895
Avlidna 1952
Huset Windsor
Män
Kejsare
Personer i Storbritannien under 1800-talet
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Hederslegionen